12-й Чемпионат Европы по футболу среди юношей до 17 лет прошёл в Словакии с 5 по 17 мая. Этот турнир был также отборочным этапом к чемпионату мира по футболу 2013 среди юношей до 17 лет, на который попали 6 лучших команд. В турнире имели право принимать участие только игроки, родившиеся после 1 января 1996 года.

Сборная России во второй раз в своей истории стала чемпионом (до этого один раз побеждала сборная СССР), обыграв в финале сборную Италии в серии послематчевых пенальти. Действующий чемпион — сборная Нидерландов — не смогла пройти квалификацию и не приняла участия в турнире.

Отборочный турнир 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет предшествовали два отборочных этапа: отборочный и элитный. В течение этих раундов 52 команды выявили 7 из них, которые участвовали в финальной части.

Квалифицировались в финальный турнир 

 1 Полужирным шрифтом выделены страны, ставшие чемпионом в тот год. Курсивом выделены хозяева.

Места проведения

Финальный турнир

Жеребьёвка и посев команд 
Жеребьёвка группового этапа состоялась 4 апреля 2013 года в Словакии.

Главные тренеры и капитаны команд

Составы команд

Экипировка команд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Сетка плей-офф

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Лучшие бомбардиры 
2 гола

  Элио Капрадосси
  Марио Пульезе

  Мартин Сланинка

  Робин Камбер

1 гол

  Доминик Баумгартнер
  Никола Животич
  Даниэль Рипич
  Витторио Париджини
  Алексей Гасилин
  Рифат Жемалетдинов

  Максим Майрович
  Джамалдин Ходжаниязов
  Атила Варга
  Бека Вачиберадзе
  Виктор Цыганков

  Роберт Мурич
  Ален Халилович
  Марко Трахзель
  Али Сульич
  Густав Энгвалль

Примечания

Ссылки 
 Юношеский чемпионат Европы среди юношей до 17 лет на UEFA.com

Футбол в Европе в 2013 году
Чемпионаты Европы в Словакии
Май 2013 года
Спорт в Словакии в 2013 году
Международные соревнования по футболу в Словакии
Футбол